Tarce – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin
 Tarce – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin